Maquis bezeichnet:
 Maquis, eine französische Widerstandsorganisation im Zweiten Weltkrieg
 eine kongolesische Befreiungsbewegung im Zweiten Kongokrieg
 eine Widerstandsbewegung in der Fernsehserie Star Trek, siehe Völker im Star-Trek-Universum #Maquis
 einen Buschwald in den Mittelmeerländern, siehe Macchie

Siehe auch:

 Marquis (Begriffsklärung)